Word Pimpin 2: We Don't Need You — спільний альбом американських реперів Q-Z, Keak da Sneak та Baby S, виданий лейблом Ehustl.com 9 листопада 2008 р. Помічник виконавчого продюсера: Стівен Бредлі Форд. Зведення: Метт Келлі. Мастеринг: Кен Лі.

Платівка є сиквелом Word Pimpin, релізу 2003 р., у записі котрого, крім Baby S і Q-Z, також узяв участь B-Legit. Трек «Givin Up» виконує лише Baby S.

Список пісень 

 «Monster Words» — 4:37
 «Don't Take It Personal» — 3:51
 «Get Your U On» — 3:16
 «Cali Hyphy» — 2:08
 «Cali Girls» — 3:05
 «Do It Right» — 3:50
 «Have Some Fun» — 4:10
 «I Choose You» — 3:46
 «Jello & Chopsticks» — 3:23
 «Inner City Street Life» — 4:48
 «Stack High» — 2:39
 «This Way I Get It» — 2:17
 «We Don't Need You» — 4:23
 «White Teez» — 4:08
 «Shake It Shake It» — 3:46
 «What It Is» — 4:32
 «Do It Right Remix» (з участю Snoop Dogg) — 4:10
 «Get Your U On Remix» (з участю E-40) — 3:10
 «Givin Up» — 4:00
 «Back to Life» (з участю San Quinn) — 3:57

Посилання 

Альбоми Keak da Sneak
Англомовні музичні альбоми